Wschowa – miasto w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim
 Wschowa – gmina miejsko-wiejska w województwie lubuskim, w powiecie wschowskim
 Wschowa – stacja kolejowa w miejscowości Wschowa w województwie lubuskim

Zobacz też 
 Dekanat Wschowa
 Powiat wschowski
 Mennica we Wschowie